Miejscowości w Polsce:
 Mąchocice Kapitulne
 Mąchocice-Scholasteria
 Mąchocice – gromada